La 1. A slovenska košarkarska liga 2014-2015 è stata la 24ª edizione del massimo campionato sloveno di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del Šentjur.

Regular season

Seconda fase

Poule scudetto

Poule retrocessione

Playoffs

Squadra vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2014
Pallacanestro nel 2015
2014-2015